Agregat je lahko:
 agregat (gradbeništvo)
 agregat (geologija)
 agregat (matematika)
 agregat (strojništvo)